nxd – codice ISO 639-3 della lingua gado (democratic republic of cogo)